Murfreesboro kan syfta på:
 
 Murfreesboro, Arkansas – en stad i Arkansas, USA
 Murfreesboro, North Carolina – en stad i North Carolina, USA
 Murfreesboro, Tennessee – en stad i Rutherford County i delstaten Tennessee i USA